Harken steht für:

 nördliches Deutsch: das Arbeiten mit dem Rechen (Werkzeug)
 südliches Deutsch: das Arbeiten mit der Hacke (Werkzeug)
 in der Aufsperrtechnik: eine Form des Lockpicking

Harken, namentlich:
 Harken, Inc., US-amerikanischer Hersteller von Segelzubehör

Harken, Ortsbezeichnung:
 Harken (Dänemark), eine Ortschaft in der Hjørring Kommune